

En géographie
 Darjeeling est une ville et son district dans l'État du Bengale-Occidental en Inde.
 Darjeeling est, par extension, le thé cultivé dans la région.
 Darjeeling Himalayan Railway, un célèbre train de montagne (voie étroite) reliant New-Jalpaiguri à Darjeeling.
 À bord du Darjeeling Limited est un film de Wes Anderson sorti en 2007.

Autre 
 Darjeeling est une marque de lingerie.